

Населені пункти та їхні частини
 Рудзенко — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Рудзенко — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Рудзенко — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Рудзенко — частина села Рудно-Ґурне в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки